Slovo deviace může mít různé významy v různých oborech
sociologie
sociální deviace
statistika
deviace – odchylka ve statistice
matematiky
deviace – odchylka v matematice